Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Estrie

Asbestos

Audet

Austin

Ayer's Cliff

Barnston-Ouest

Bolton-Est

Bonsecours

Bury

Chartierville

Cleveland

Coaticook

Compton

Courcelles

Dudswell

East Angus

East Hereford

Frontenac

Hampden

Hatley (municipalité de canton)

Hatley (municipalité)

Kingsbury

Lac-Drolet

Lingwick

Marston

Martinville

Melbourne

Milan

North Hatley

Notre-Dame-des-Bois

Ogden

Piopolis

Saint-Adrien

Saint-Augustin-de-Woburn

Saint-Camille

Saint-Claude

Saint-Joseph-de-Ham-Sud

Saint-Malo

Saint-Venant-de-Paquette

Sainte-Cécile-de-Whitton

Stanstead (canton)

Stanstead-Est

Stoke

Stornoway

Stratford

Val-Racine

Valcourt (municipalité de canton)

Westbury

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat